Фралёво — топоним в России:

 Фралёво — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Фралёво — деревня в Бежецком районе Тверской области.